Aquatica (geslacht)
 Aquatica (SeaWorld)